Соревнования по лёгкой атлетике в прыжках в длину среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 8 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013